Oktjabrski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Oktjabrski (Baschkortostan), Stadt in der Republik Baschkortostan

 Siedlungen städtischen Typs:
 Oktjabrski (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Oktjabrski (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Oktjabrski (Chabarowsk, Waninski), in der Region Chabarowsk, Waninski rajon
 Oktjabrski (Irkutsk, Tschunski), in der Oblast Irkutsk, Tschunski rajon
 Oktjabrski (Komi), in der Republik Komi
 Oktjabrski (Moskau), in der Oblast Moskau, Ljuberezki rajon
 Oktjabrski (Perm, Oktjabrski), in der Region Perm, Oktjabrski rajon
 Oktjabrski (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Oktjabrski (Wolgograd, Oktjabrski), in der Oblast Wolgograd, Oktjabrski rajon

 ländliche Siedlungen, Dörfer und Weiler:
 in der Republik Adygeja:
 Oktjabrski (Adygeja, Maikopski)
 in der Region Altai:
 Oktjabrski (Region Altai, Aleiski), im Aleiski rajon
 Oktjabrski (Region Altai, Kamenski), im Kamenski rajon
 Oktjabrski (Region Altai, Kulundinski), im Kulundinski rajon
 Oktjabrski (Region Altai, Kytmanowski), im Kytmanowski rajon
 Oktjabrski (Region Altai, Smeinogorski), im Smeinogorski rajon
 Oktjabrski (Region Altai, Sonalny), im Sonalny rajon
 Oktjabrski (Region Altai, Sujetski), im Sujetski rajon
 Oktjabrski (Region Altai, Troizki), im Troizki rajon
 in der Oblast Amur:
 Oktjabrski (Amur)
 in der Oblast Astrachan:
 Oktjabrski (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Oktjabrski (Baschkortostan, Duwanski), im Duwanski rajon
 Oktjabrski (Baschkortostan, Iglinski), im Iglinski rajon
 Oktjabrski (Baschkortostan, Karaidelski), im Karaidelski rajon
 Oktjabrski (Baschkortostan, Ufimski), im Ufimski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Oktjabrski (Belgorod, Gubkinski), im Gubkinski rajon
 in der Oblast Brjansk:
 Oktjabrski (Brjansk, Brjanski), im Brjanski rajon
 Oktjabrski (Brjansk, Potschepski), im Potschepski rajon
 Oktjabrski (Brjansk, Unetschski), im Unetschski rajon
 in der Republik Burjatien:
 Oktjabrski (Burjatien)
 in der Region Chabarowsk:
 Oktjabrski (Chabarowsk, Komsomolski), im Komsomolski rajon
 Oktjabrski (Chabarowsk, imeni Poliny Ossipenko), im Rajon imeni Poliny Ossipenko
 in der Oblast Irkutsk:
 Oktjabrski (Irkutsk, Kuitunski), im Kuitunski rajon
 Oktjabrski (Irkutsk, Ussolski), im Ussolski rajon
 in der Oblast Iwanowo:
 Oktjabrski (Iwanowo, Kineschemski), im Kineschemski rajon
 Oktjabrski (Iwanowo, Komsomolski), im Komsomolski rajon
 Oktjabrski (Iwanowo, Sawolschski), im Sawolschski rajon
 im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen:
 Oktjabrski (Jamal-Nenzen)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Oktjabrski (Jaroslawl)
 in der Republik Kalmückien:
 Oktjabrski (Kalmückien, Jaschaltinski), im Jaschaltinski rajon
 Oktjabrski (Kalmückien, Justinski), im Justinski rajon
 Oktjabrski (Kalmückien, Prijutnenski), im Prijutnenski rajon
 in der Oblast Kaluga:
 Oktjabrski (Kaluga)
 in der Region Kamtschatka:
 Oktjabrski (Kamtschatka)
 in der Republik Karatschai-Tscherkessien:
 Oktjabrski (Karatschai-Tscherkessien)
 in der Oblast Kemerowo:
 Oktjabrski (Kemerowo, Belowski), im Belowski rajon
 Oktjabrski (Kemerowo, Jaschkinski), im Jaschkinski rajon
 Oktjabrski (Kemerowo, Prokopjewski), im Prokopjewski rajon
 Oktjabrski (Kemerowo, Promyschlennowski), im Promyschlennowski rajon
 Oktjabrski (Kemerowo, Tjaschinski), im Tjaschinski rajon
 Oktjabrski (Kemerowo, Topkinski), im Topkinski rajon
 in der Oblast Kirow:
 Oktjabrski (Kirow, Faljonski), im Faljonski rajon
 Oktjabrski (Kirow, Muraschinski), im Muraschinski rajon
 Oktjabrski (Kirow, Slobodskoi), im Slobodskoi rajon
 Oktjabrski (Kirow, Sowetski), im Sowetski rajon
 Oktjabrski (Kirow, Sujewski), im Sujewski rajon
 in der Oblast Kostroma:
 Oktjabrski (Kostroma, Kologriwski), im Kologriwski rajon
 Oktjabrski (Kostroma, Manturowski), im Manturowski rajon
 in der Region Krasnodar:
 Oktjabrski (Krasnodar, Gorjatschi Kljutsch), im Stadtkreis Gorjatschi Kljutsch
 Oktjabrski (Krasnodar, Jeiski), im Jeiski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Kawkasski), im Kawkasski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Krasnoarmeiski), im Krasnoarmeiski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar), im Stadtkreis Krasnodar
 Oktjabrski (Krasnodar, Kurganinski), im Kurganinski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Kuschtschowski), im Kuschtschowski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Leningradski), im Leningradski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Nowopokrowski), im Nowopokrowski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Pawlowski), im Pawlowski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Primorsko-Achtarski), im Primorsko-Achtarski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Sewerski), im Sewerski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Tbilisski), im Tbilisski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Temrjukski), im Temrjukski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Timaschewski), im Timaschewski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Tuapsinski), im Tuapsinski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Ust-Labinski), im Ust-Labinski rajon
 Oktjabrski (Krasnodar, Wysselkowski), im Wysselkowski rajon
 in der Region Krasnojarsk:
 Oktjabrski (Krasnojarsk, Bogutschanski), im Bogutschanski rajon
 Oktjabrski (Krasnojarsk, Idrinski), im Idrinski rajon
 in der Oblast Kurgan:
 Oktjabrski (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Oktjabrski (Kursk, Dmitrijewski), im Dmitrijewski rajon
 Oktjabrski (Kursk, Lgowski), im Lgowski rajon
 in der Republik Mari El:
 Oktjabrski (Mari El, Gornomarijski, Krasnowolschskoje), im Gornomarijski rajon, Krasnowolschskoje selskoje posselenije
 Oktjabrski (Mari El, Gornomarijski, Wilowatskoje), im Gornomarijski rajon, Wilowatskoje selskoje posselenije
 Oktjabrski (Mari El, Morkinski), im Morkinski rajon
 in der Republik Mordwinien:
 Oktjabrski (Mordwinien, Ardatowski), im Ardatowski rajon
 Oktjabrski (Mordwinien, Itschalkowski), im Itschalkowski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Oktjabrski (Moskau, Istrinski), im Istrinski rajon
 Oktjabrski (Moskau, Odinzowski), im Odinzowski rajon
 Oktjabrski (Moskau, Stupinski), im Stupinski rajon
 in der Oblast Murmansk:
 Oktjabrski (Murmansk)
 in der Oblast Nowgorod:
 Oktjabrski (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Oktjabrski (Nowosibirsk, Iskitimski), im Iskitimski rajon
 Oktjabrski (Nowosibirsk, Krasnosjorski), im Krasnosjorski rajon
 Oktjabrski (Nowosibirsk, Moschkowski), im Moschkowski rajon
 Oktjabrski (Nowosibirsk, Ust-Tarkski), im Ust-Tarkski rajon
 in der Oblast Omsk:
 Oktjabrski (Omsk, Omski), im Omski rajon
 Oktjabrski (Omsk, Tjukalinski), im Tjukalinski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Oktjabrski (Orenburg, Buguruslanski), im Buguruslanski rajon
 Oktjabrski (Orenburg, Kwarkenski), im Kwarkenski rajon
 Oktjabrski (Orenburg, Sorotschinski), im Sorotschinski rajon
 in der Oblast Orjol:
 Oktjabrski (Orjol)
 in der Oblast Pensa:
 Oktjabrski (Pensa, Belinski), im Belinski rajon
 Oktjabrski (Pensa, Kamenski), im Kamenski rajon
 Oktjabrski (Pensa, Narowtschatski), im Narowtschatski rajon
 in der Region Perm:
 Oktjabrski (Perm, Dobrjanka), im Dobrjanka rajon
 Oktjabrski (Perm, Iljinski), im Iljinski rajon
 Oktjabrski (Perm, Kotschowski), im Kotschowski rajon
 Oktjabrski (Perm, Permski), im Permski rajon
 in der Oblast Rostow:
 Oktjabrski (Rostow, Aksaiski), im Aksaiski rajon
 Oktjabrski (Rostow, Krasnosulinski), im Krasnossulinski rajon
 Oktjabrski (Rostow, Millerowski), im Millerowski rajon
 Oktjabrski (Rostow, Rodionowo-Neswetaiski), im Rodionowo-Neswetaiski rajon
 Oktjabrski (Rostow, Werchnedonskoi), im Werchnedonskoi rajon
 in der Oblast Samara:
 Oktjabrski (Samara, Kinelski), im Kinelski rajon
 Oktjabrski (Samara, Pochwistnewo), im Stadtkreis Pochwistnewo
 in der Oblast Saratow:
 Oktjabrski (Saratow, Arkadakski), im Arkadakski rajon
 Oktjabrski (Saratow, Balaschowski), im Balaschowski rajon
 Oktjabrski (Saratow, Dergatschowski), im Dergatschowski rajon
 Oktjabrski (Saratow, Jerschowski), im Jerschowski rajon
 Oktjabrski (Saratow, Krasnopartisanski), im Krasnopartisanski rajon
 Oktjabrski (Saratow, Lyssogorski), im Lyssogorski rajon
 Oktjabrski (Saratow, Pereljubski), im Pereljubski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Oktjabrski (Smolensk)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Oktjabrski (Swerdlowsk, Belojarski), im Belojarski rajon
 Oktjabrski (Swerdlowsk, Beresowski), im Beresowski rajon
 Oktjabrski (Swerdlowsk, Kamenski), im Kamenski rajon
 Oktjabrski (Swerdlowsk, Kamyschlowski), im Kamyschlowski rajon
 Oktjabrski (Swerdlowsk, Nischneserginski), im Nischneserginski rajon
 Oktjabrski (Swerdlowsk, Syssertski), im Syssertski rajon
 Oktjabrski (Swerdlowsk, Talizki), im Talizki rajon
 in der Republik Tatarstan:
 Oktjabrski (Tatarstan, Selenodolski), im Selenodolski rajon
 Oktjabrski (Tatarstan, Werchneuslonski), im Werchneuslonski rajon
 in der Oblast Tjumen:
 Oktjabrski (Tjumen, Aromaschewski), im Aromaschewski rajon
 Oktjabrski (Tjumen, Ischimski), im Ischimski rajon
 Oktjabrski (Tjumen, Tobolski), im Tobolski rajon
 Oktjabrski (Tjumen, Uporowski), im Uporowski rajon
 ´in der Oblast Tomsk:
 Oktjabrski (Tomsk)
 in der Region Transbaikalien:
 Oktjabrski (Transbaikalien)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Oktjabrski (Tscheljabinsk, Bredinski), im Bredinski rajon
 Oktjabrski (Tscheljabinsk, Kisilski), im Kisilski rajon
 Oktjabrski (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), im Krasnoarmeiski rajon
 Oktjabrski (Tscheljabinsk, Kussinski), im Kussinski rajon
 Oktjabrski (Tscheljabinsk, Miass), im Stadtkreis Miass
 Oktjabrski (Tscheljabinsk, Uiski), im Uiski rajon
 in der Oblast Tula:
 Oktjabrski (Tula, Arsenjewski), im Arsenjewski rajon
 Oktjabrski (Tula, Jefremowski), im Jefremowski rajon
 Oktjabrski (Tula, Kirejewski), im Kirejewski rajon
 Oktjabrski (Tula, Leninski), im Leninski rajon
 Oktjabrski (Tula, Plawski), im Plawski rajon
 Oktjabrski (Tula, Schtschokinski), im Schtschokinski rajon
 Oktjabrski (Tula, Wenjowski), im Wenjowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Oktjabrski (Twer)
 in der Republik Udmurtien:
 Oktjabrski (Udmurtien, Glasowski), im Glasowski rajon
 Oktjabrski (Udmurtien, Sarapulski), im Sarapulski rajon
 Oktjabrski (Udmurtien, Sawjalowski), im Sawjalowski rajon
 Oktjabrski (Udmurtien, Wawoschski), im Wawoschski rajon
 in der Oblast Uljanowsk:
 Oktjabrski (Uljanowsk, Radischtschewski), im Radischtschewski rajon
 Oktjabrski (Uljanowsk, Tscherdaklinski), im Tscherdaklinski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Oktjabrski (Wladimir)
 in der Oblast Wolgograd:
 Oktjabrski (Wolgograd, Kalatschowski), im Kalatschowski rajon
 Oktjabrski (Wolgograd, Olchowski), im Olchowski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Oktjabrski (Wologda, Totemski), im Totemski rajon
 Oktjabrski (Wologda, Waschkinski), im Waschkinski rajon
 Oktjabrski (Wologda, Wytegorski), im Wytegorski rajon
 in der Oblast Woronesch:
 Oktjabrski (Woronesch, Ertilski), im Ertilski rajon
 Oktjabrski (Woronesch, Paninski), im Paninski rajon
 Oktjabrski (Woronesch, Poworinski), im Poworinski rajon

Oktjabrski steht weiterhin für:
 eine ehemalige Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod (Russland), heute Teil der Stadt Bor
 den ehemaligen Namen des Aul Tachtamukai in der Republik Adygeja (Russland)

Oktjabrski ist der Familienname folgender Personen:
 Filipp Sergejewitsch Oktjabrski (1899–1969), sowjetischer Admiral

Siehe auch:
 Oktjabrskoje
 Oktjabrskaja
 Oktjabrskyj (ukrainische Variante)
 Akzjabrski (weißrussische Variante)
 Oktjabrsk